Ein Doppellaut ist:

 ein Diphthong
 ein Doppelkonsonant oder ein Doppelvokal

Siehe auch